«Эстеглаль Ахваз» — иранский футбольный клуб, из города Ахваз. Клуб был основан в 1948 году как филиал тегеранского «Эстеглаля».

История выступлений

Тренеры команды 

  Мехди Монаджати
   (сентябрь 2002)
   (октябрь 2002)
   (2002—2003)
  Нассер Хеджази (2003—2004)
  Лука Боначич (2004—2005)
  Мартик Хачатурян (2005)
   (2005)
   (2005—2006)
  Фируз Карими (2006 — ноябрь 2007)
  Маджид Джалали (ноябрь 2007 — май 2008)
  Карим Бустани (июль 2008 — август 2008, временно)
   (август 2008)
   (август 2008)

   (август 2008 — февраль 2009)
  Ходадад Азизи (июнь 2009 — сентябрь 2009)
  Маджид Багхерения (2009)
   (2009)
  Мехди Хашеминасаб (2009)
  Алиреза Фирузи (2009 — сентябрь 2010)
  Дариуш Язди (сентябрь 2010 — январь 2011)
  Фируз Карими (февраль 2011 — март 2011)
   (март 2011)
   (апрель 2011, временно)
  Дариуш Язди (апрель 2011 — май 2011)
  Адель Хардани (? — декабрь 2012)
  Масуд Норузи (ноябрь 2012, временно)
   (ноябрь 2012 —)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба на soccerway.com 

Футбольные клубы Ирана